

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Jest ich 5
 Hermanowo – część miasta Starogard Gdański
 Hermanowo – osada wsi Szczepanki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Łasin
 Hermanowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja
 Hermanowo – część wsi Barłogi w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Grzegorzew

Miejscowości na Białorusi 
 Hermanowo – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.